Sokolík může být:

sokolík – speciální horolezecká technika
Sokolík (příjmení) – české příjmení

pták
Pták z řádu Sokolovitých
 Rod Spiziapteryx 
 sokolík kropenatý (Spiziapteryx circumcincta)
 Rod Polihierax 
 sokolík bělokostřecový (Polihierax insignis) 
 sokolík malý (Polihierax semitorquatus)
 Rod Microhierax  
 sokolík obojkový (Microhierax caerulescens) 
 sokolík filipínský (Microhierax erythrogenys) 
 sokolík zakrslý (Microhierax fringillarius) 
 sokolík bornejský (Microhierax latifrons)
 sokolík černobílý (Microhierax melanoleucus) 

hora nebo vrch
Sokolík (Lužické hory), vrch u Petrovic u Svoru v Lužických horách (501 metrů nad mořem)

jiný význam
Sokolík (Frýdek-Místek), sportovní a kulturní areál ve Frýdku-Místku v části Místek